Аркуш — топоним.

 Аркуш (Анадия)
 Аркуш (Брага)
 Аркуш (Вила-ду-Конде)
 Аркуш (Понте-де-Лима)
 Аркуш (Табуасу)
 Аркуш (Эштремош)

Персоналии 
 Аркуш, Алесь (род. 1960) — белорусский поэт, эссеист, издатель.
 Аркуш, Аллан (род. 1948) — американский режиссёр кино и телевидения.
 Аркуш, Юзеф (1921—1995) — польский режиссер научно-популярных фильмов.